Naçer Bouiche – ex calciatore algerino
 Nasser Bouiche – ex calciatore algerino